Črni panter je lahko:
 črni panter (mačka) - melanistična oblika katere od velikih mačk
 črni panter (simbol) - heraldični simbol
 Črni panter (film) - ameriški akcijski film (2018)